Wyka ist eine Bezeichnung für

 Andrzej Wyka (1876–1948), polnischer Lehrer und Gymnasialdirektor
 Kazimierz Wyka, polnischer Professor für Literatur
 Marta Wyka (* 1938), polnische Literaturkritikerin